

Codici 
 IHO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ihosy (Madagascar)

Organizzazioni internazionali 
 IHO – International Hydrographic Organization (Organizzazione idrografica internazionale) con sede a Monaco